

O Grande Prêmio da República Checa 2007/08 da A1 Grand Prix foi a segunda etapa da temporada 2007/08 da A1 Grand Prix, e foi realizada no dia 14 de Outubro de 2007 no Masaryk Circuit em Brno.

A Nova Zelândia venceu a corrida rápida e a corrida principal.

Qualificações

Corrida rápida 
Domingo, 14 de Outubro de 2007

Corrida principal 
Domingo, 14 de Outubro de 2007.

GPs da A1 Grand Prix de 2007–08
Desporto na Chéquia em 2007
Desporto na Chéquia em 2008